Рассве́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «рассвет».

Россия 
 Рассветная улица — улица в Липецке.
 Рассветная улица — улица в Новосибирске.
 Рассветная улица — улица в Томске (Киргизка).
 Рассветная улица — улица в Уфе.
 Рассветная улица — улица в Горно-Алтайске.

Крым 
 Рассветная улица — улица в Севастополе.

Украина 
 Рассветная улица — улица в Днепре.
 Рассветная улица — улица во Львове.
 Рассветная улица — улица в Хмельницком.